Bayern Express steht für: 

 Bayern Express & P. Kühn Berlin GmbH, (BEX), ein deutsches Reise- und Verkehrsunternehmen, Sitz in Berlin
 Bayern Express Spedition Ernst Mayer GmbH, die Spedition, Sitz in Garching bei München
 die spöttische Bezeichnung für das aufgegebene Projekt des Transrapid München